Kerrigan ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kerrigan, US-amerikanische Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Herbert Kerrigan (1879–1959), US-amerikanischer Hochspringer
 J. M. Kerrigan (1884–1964), irischer Schauspieler
 James Kerrigan (1828–1899), US-amerikanischer Politiker
 Joe Kerrigan (* 1954), US-amerikanischer Baseballspieler
 Justin Kerrigan (* 1974), britischer Drehbuchautor und Regisseur
 Nancy Kerrigan (* 1969), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 
 Peter Kerrigan (1899–1977), britischer Gewerkschaftsfunktionär
 Ryan Kerrigan (* 1988), US-amerikanischer Footballspieler
 T. S. Kerrigan (* 1939), US-amerikanischer Rechtsanwalt